

Фамилия 
 Слесарчук, Данила Игоревич (род. 2001) — белорусский футболист.
 Слесарчук, Игорь Анатольевич (род. 1976) — латвийский футболист, тренер.